Anklamer Stadtbruch bezeichnet:

 Anklamer Torfmoor, eine Moorfläche östlich von Anklam
 das Naturschutzgebiet Anklamer Stadtbruch, ein Naturschutzgebiet, welches das Anklamer Torfmoor und angrenzende Bereiche umfasst